Malu Alb ist der Name folgender Orte:

 Malu Alb (Galați), Dorf im Kreis Galați in Rumänien
 Malu Alb (Vâlcea), Dorf im Kreis Vâlcea in Rumänien